Национальный чемпионат I 1944 () — очередной и незаконченный сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1944
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1944 году